USS Anzio je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Anzio (CVE-57) 
 USS Anzio (CG-68)

Anzio